Tacna kan syfta på följande platser:

Peru 

 Tacna (region)
 Tacna (provins)
 Tacna (distrikt)
 Tacna, stad

USA 

 Tacna (ort), Arizona, Yuma County, 

Robotskapade USAförgreningar